MCF – vecchio codice valutario ISO 4217 del Franco monegasco (sostituito dall'Euro), ex valuta del Principato di Monaco